Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 10 au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Pavlina Nola, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Rita Grande.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2000
Palerme
Palerme
Tennis en juillet 2000